Карл Эшман-Дюмюр (; 1835—1913) — швейцарский пианист и музыкальный педагог.

Происходил из разветвлённой семьи музыкантов: отец его Рудольф Эшман был капельмейстером в Веденсвиле, двоюродный брат и первый наставник Иоганн Карл Эшман принадлежал к окружению молодого Рихарда Вагнера.

Преподавал в Лозанне; среди его учеников, в частности, его внучатый племянник Рудольф Ганц, а также Огюст Лауфер и Казимир Майстер.

Наиболее известен как создатель «Справочника молодого пианиста» (), впервые изданного в Лозанне в 1884 г. и затем неоднократно переиздававшегося.

Примечания

Ссылки 

Академические музыканты Швейцарии